Palaeopsychops latifasciatus  — ископаемый вид сетчатокрылых насекомых рода Palaeopsychops  из семейства Ithonidae (ранее в Polystoechotidae).

Опсиание 
Обнаружен в эоценовых отложениях Европы (Fur Formation, Дания, около 50 млн лет). Размер переднего крыла — 42,0×18,0 мм. Вид Palaeopsychops latifasciatus был впервые описан в 2001 году датским палеоэнтомологом Стигом Андерсеном (Stig Andersen; Geological Museum, Копенгагенский университет, Копенгаген, Дания) вместе с таксонами ,   и другими новыми ископаемыми видами. Таксон Palaeopsychops latifasciatus включён в состав рода . Сестринские таксоны: , , , , , , , , .

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Palaeopsychops.

Вымершие итониды
Фоссилии, описанные в 2001 году
Насекомые эоцена
Фоссилии из эоценовых отложений Дании